Сен-Фіакр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна
 Сен-Фіакр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор